Das Rollstuhltennis-Dameneinzel der Sommer-Paralympics 2020 fand im Ariake Tennis Park in Tokio vom 28. August bis 3. September 2021 statt. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Rollstuhltennis-Dameneinzel
2020
Tennisturnier in Kōtō
Tennisturnier 2021